Graniteville – CDP della California
Graniteville – CDP della Carolina del Sud
Graniteville – CDP del Vermont